Финал Кубка Футбольной лиги 2013 () — футбольный матч, который состоялся 24 февраля 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 53-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. В нём встретились английский «Брэдфорд Сити» и валлийский «Суонси Сити». Победу в матче одержал «Суонси Сити» со счётом 5:0.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Футбольной лиги 
 Кубок Футбольной лиги на сайте BBC 

2013
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2013
Кубок Футбольной лиги 2013